USS Reno je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Reno (CL-96) 
 USS Reno (DD-303)

Reno